

Patronyme 
 (ordre alphabétique)
 Alyson Annan (1973 -), joueuse australienne de hockey sur gazon ;
 Anthony Annan (1986 -), footballeur ghanéen ;
 Harriet Bruce-Annan (1965-), programmeuse et humanitaire ghanéenne ;
 Kofi Annan (1938-2018) homme politique ghanéen et secrétaire général des Nations unies ;
 Kojo Annan (1973 -), personnalité ghanéenne, fils de Kofi Annan ;
 Noel Annan (1916 – 2000), officier du renseignement militaire britannique et essayiste ;
 Thomas Annan (1829 - 1887), photographe britannique.

Politique 
 Plan Annan, destiné à réunifier les deux nations chypriotes.

Sport 
 Annan Athletic Football Club, club écossais de football.
  est un kata de karaté Shito-Ryu

Toponyme 

 Annan, ville d'Écosse ;
 Annan, circonscription du Parlement d'Écosse ;
 Annan, rivière d'Écosse ;
 Annan, ancien nom chinois du Viêt Nam.

Fiction 
 Annan, l'un des quarante mondes inventés par Hervé Le Tellier dans le récit Cités de mémoire, hommage à Jonathan Swift et à Italo Calvino ;
Patronyme ghanéen